QuakeC est un langage développé en 1996 par John Carmack de id Software pour programmer des éléments du jeu vidéo Quake. En utilisant QuakeC, un programmeur est en mesure de personnaliser Quake en ajoutant des armes, en changeant la logique et la physique du jeu, et en programmant des scénarios complexes. Il peut être utilisé pour le contrôle de nombreux aspects du jeu, comme des éléments de l'IA, des déclencheurs, ou des changements de niveau.

Id Tech
Langage de script